Viča est un toponyme qui peut désigner :
Viča, une localité de Serbie située dans la municipalité de Lučani, district de Moravica ;
Viča, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.
Viçë/Viča, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Štrpce/Shtërpcë, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).